Матхару () — имя собственное; распространено в виде фамилий. Известные носители:
 Матхару, Аджаип Сингх (род. 1938) — угандийский хоккеист на траве.
 Матхару, Индерджит Сингх (род. 1969) — кенийский хоккеист на траве.
 Матхару, Сантокх Сингх (1942—2011) — кенийский хоккеист на траве.